Cmentarz przykościelny w Niegowie – cmentarz funkcjonujący od drugiej połowy XV wieku do połowy XIX wieku przy kościele Świętej Trójcy w Niegowie (istniejący obecnie budynek kościelny wzniesiono w latach 1863–1866). 
 Cmentarz parafialny w Niegowie – cmentarz założony w pierwszej połowie XIX wieku w związku z zamknięciem cmentarza przykościelnego w Niegowie.

Przypisy